4. mistrovství světa  v házené o jedenácti hráčích proběhlo ve dnech 29. června – 10. července v Německu.

Mistrovství se zúčastnilo rekordních sedmnáct mužstev. V prvním kole byly týmy rozděleny do osmi skupin, ze kterých vítězové postoupily do semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo, týmy na třetím místě o páté místo a poslední o sedmé místo.

Výsledky a tabulky

1. kolo 

 -  9:4 (6:3)

29. června 1955 - Berlín (západní)

 -  14:5 (6:2)

30. června 1955 - Minden

 -  22:2 (12:1)

1. července 1955 - Hannover

 -  23:0 (12:0)

29. června 1955 - Oberhausen

 Sársko -  31:4 (12:4)

30. června 1955 - Hattingen

 Sársko -  7:6 (3:5)

1. července 1955 - Solingen

 -  13:7 (7:2)

29. června 1955 - Lorrach

 -  11:10 (5:4)

30. června 1955 - Offenburg

 -  18:7 (8:3)

1. července 1955 - Freiburg

 -  15:8 (4:5)

29. června 1955 - Offenbach

 -  15:7 (7:3)

30. června 1955 - Karlsruhe

 -  8:8 (4:3)

1. července 1955 - Ludwigshafen

 -  14:10 (11:5)

29. června 1955 - Mnichov

 -  Maďarsko 12:8 (4:5)

29. června 1955 - Augsburg
 
 Maďarsko -  14:8 (7:3)

1. července 1955 - Ansbach

 -  13:4 (7:1)

29. června 1955 - Koblenz

 -  21:11 (13:2)

1. července 1955 - Bonn

Semifinále 

 -  21:18 (13:8)

3. července 1955 - Wuppertal

 -  9:6 (6:6)

3. července 1955 - Wanne-Eickel

 -  23:12 (12:6)

5. července 1955 - Oberhausen 

 -  12:3 (8:1)

5. července 1955 - Krefeld

 -  11:8

7. července 1955 - Duisburg

 –  11:7

3. července 1955 - Remscheid

 -  Sársko 12:9

3. července - Rheydt

 -  11:7 (6:6)

3. července - Bochum

 Sársko -  13:12 (7:5)

5. července - Dusseldorf

 -  7:5 (3:3)

5. července - Hagen

 –  Sársko 13:8

7. července - Essen

 –  18:9

7. července - Hamm

Finále 
 - 			25:13 (11:7)

10. července 1955 - Dortmund

O 3. místo 
 ČSR - 				13:10 (7:4)

O 5. místo 
 -  Sársko 			12:5 (5:1)

O 7. místo 
 - 			11:7 (7:4)

Konečné pořadí

Soupisky 

1.  Německo

Trenér: Fritz Fromm

2.  Švýcarsko

 
3.  Československo

Odkazy

Reference

Literatura 
 Stadión č.7 /1964

Externí odkazy 
 (en) IHF-Archív
 (en) Sportovní statistiky

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1955
Házená v Německu